«Братва» () — британская криминальная драма. Фильм рассказывает историю трёх друзей, работающих на «папашу», криминального авторитета.

Сюжет 
Трое друзей работают на одного криминального авторитета. Один из них хочет «завязать» с криминальным миром — у него семья, родился ребёнок. О своём решении он сообщает своим товарищам, но они его не понимают. А главарь банды даёт им приказ — убить своего бывшего друга и коллегу.

За одну ночь в фильме показали всё — и мужскую дружбу, и гуляния, и беспредел.

В ролях 
 Винсент Риган — Тони
 Ли Росс — Спид
 Мирелла Д’Анджело — Шанталь
 Росс Боутмэн — Бир
 Фрэнки Фрэйзер — Попс Дэн
 Кен Кэмпбелл — мистер Росс
 Робин Льюис — Лейла

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы. 

Loaded дали картине позитивную оценку написав: «Вкратце, «Братва» —это интерпретация «Бешеных псов»». 

Variety написали негативный отзыв о фильме: «Картина выделяется явно скудным бюджетом, атмосферным использованием шероховатых лондонских локаций и большим количеством крупных планов в диалогах, всё это только подчеркивает слабые стороны сценария».

См. также 
 Братва 2: Город крэка
 Бешеные псы

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Братва» на сайте Видео Гид 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Детективные фильмы Великобритании
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1996 года
Фильмы на английском языке